Il collegio elettorale di Urbino fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontone Serra, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello, Mercatino Conca, Montecalvo, Montecopiolo, Montefelcino, Montecerignone, Montegranaro, Novafeltria (Maiolo e Talamello), Pennabilli, Piandimeleto, Piobbico, Sassocorvaro, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, San Leo, Tavoleto, Urbania (Peglio), Urbino.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Urbino